Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1997 года прошёл 28—29 июня на стадионе «Кадриорг» в эстонском Таллине (мужчины) и стадионе «Раатти» в финском Оулу (женщины). Одновременно женщины в Таллине и мужчины в Оулу определяли сильнейших в Первой лиге. В те же сроки в словенском Мариборе состоялся турнир во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 32 мужчины и 32 женщины. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 28—29 июня в финском Оулу (мужчины) и эстонском Таллине (женщины).

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 28—29 июня в словенском Мариборе.

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 1997 года
1997 год в Эстонии
Спорт в Финляндии в 1997 году
Чемпионаты Европы в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные спортивные соревнования в Оулу
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Эстонии
Чемпионаты Европы в Эстонии
Чемпионаты Европы в Финляндии